Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 5. Wahlperiode (1. Dezember 1962 bis 30. November 1966).

Präsidium 
 Präsident: Franz Fuchs (SPD)
 Vizepräsidenten: Walter Jansen (CDU) Erich Mix (FDP) Josef Walter (GDP) verstorben am 8. August 1966

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1962 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion Rudi Arndt bis 7. September 1964 Johannes Strelitz seit 7. September 1964
 CDU-Fraktion Erich Großkopf
 FDP-Fraktion Erich Mix bis 15. Januar 1963 Heinrich Kohl 15. Januar 1963 bis 12. Februar 1965 Heinrich Rodemer ab 12. Februar 1965
 GDP-Fraktion Frank Seiboth

Abgeordnete

Weblinks 
 Ausschüsse 5. Wahlperiode (PDF-Datei; 321 kB)

Einzelnachweise 

 05